Goworowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Goworowo, dans le powiat d'Ostrołęka
 du village de Goworowo, chef-lieu de cette gmina
 du village de Goworowo, dans le powiat de Płońsk